Adventure World bezeichnet

 Adventure World (Bibra Lake), Freizeitpark in Australien
 Adventure World (Shirahama), Freizeitpark in Japan